

Hviderusland mod New Zealand

Brasilien mod Egypten

Egypten mod New Zealand

Brasilien mod Hviderusland

Brasilien mod New Zealand

Egypten mod Hviderusland

Kilder 

Mændenes turnering - Gruppe C